Ode (dichtkunst), een lofdicht of lofzang
 Oden (Horatius) of Carmina, een gedichtenbundel van Horatius vanaf 30 v.Chr.
 Ode an die Freude, een gedicht van Friedrich Schiller uit 1785, herschreven 1803
 Ode (Stravinsky), een muziekstuk voor symfonieorkest van Igor Stravinsky uit 1943
 Ode (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
 Organisatie Duurzame Energie (Nederland), een Nederlandse vereniging
 Organisatie Duurzame Energie (Vlaanderen), een Vlaamse vereniging
 Open Dynamics Engine, een softwaretoolkit voor het simuleren van mechanische systemen

Zie ook 
 Odé